Amerikai Egyesült Államok
 Flint (Georgia)
 Flint (Indiana)
 Flint (Michigan)
 Flint (Nyugat-Virginia)
 Flint (Ohio)
 Flint (Texas)
 Flint (Washington)

 Egyesült Királyság
 Flint (Flintshire), Wales

Egyéb
 Flint, punk rock együttes
 Flint, vezetéknév